Hillohe ist der Ortsname von

 Hillohe (Deuerling), Ortsteil der Gemeinde Deuerling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hillohe (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern